Caracalla, Romeins keizer (198-217), geboren als Lucius Septimius Bassianus
Bassianus van Lodi, heilige bisschop van Lodi in de vierde eeuw